Niemcy:
 Worms (pol. Wormacja) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat

Osoby:
 Bernhard Worms – niemiecki polityk
 Josef Worms – niemiecki polityk

Inne:
 Worms – diecezja
 Worms – seria gier komputerowych
 Worms – pierwsza gra z tej serii

Zobacz też:
 Alzey-Worms
 WoRMS